Casalini ima više značenja:
 Casalini, Brindisi
 Casalini, Perugia
 Casalini, Vicenza